Алекса́ндр Ви́кторович Климе́нко
* Клименко, Александр Викторович (род. 1980) — украинский предприниматель, политик и государственный деятель.
 Клименко, Александр Викторович (род. 1947) — российский специалист в области энергетики, доктор технических наук, профессор, академик РАН (2016).